Baldovino Dassù (n. 1952) – golfista italiano.
 Federica Dassù (n. 1957) – golfista italiana.
 Marta Dassù (n. 1955) – saggista e politica italiana